Dammarie (Eure-et-Loir)
ook:
Dammarie-en-Puisaye,  Loiret 
Dammarie-lès-Lys,  Seine-et-Marne
Dammarie-sur-Loing,  Loiret 
Dammarie-sur-Saulx,  Meuse